Трастузумаб дерукстекан — лекарственный препарат для лечения рака молочной железы. Одобрен для применения: США (2019).

Механизм действия 
Конъюгат анти-HER2 моноклонального антитела (трастузумаб) и ингибитора топоизомеразы ().

Показания 
 Неоперабельный или метастатический HER2-положительный рак молочной железы..
 местнораспространённая или метастатическая HER2-положительная аденокарцинома желудка или пищеводно-желудочного перехода

Противопоказания 
Противопоказаний нет.

Беременность 
Женщины детородного возраста во время лечения и 7 мес. после него должны использовать методы контрацепции.

Способ применения 
внутривенная инфузия.

Примечания 

Противоопухолевые средства — конъюгат антитело-препарат